Kloster steht für:
 Kloster, eine religiöse oder spirituelle Einrichtung

Ortschaften:
 Červený Kláštor („Rotes Kloster“), Gemeinde im Okres Kežmarok in der Slowakei

 Klášter (Nová Bystřice), Ortsteil von Nová Bystřice in Tschechien
 Klášter, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Klášter nad Dědinou, Ortsteil von Ledce, Okres Hradec Králové, Tschechien

 Klošter, Ortschaft bei Metlika in Slowenien

 „Kloster“ ist auch die lokal gängige Bezeichnung für die Ortschaft Rinchnach im Bayerischen Wald, Bayern
 Kloster (Insel Hiddensee), Ortsteil der Gemeinde Insel Hiddensee, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Kloster (Nordenham), Ortsteil der Stadt Nordenham im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen
 Kloster (Wittmund), Ortsteil der Kreisstadt Wittmund in Niedersachsen
 Kloster (Gronau), Ortsteil der Stadt Gronau (Westf.) im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Kloster (Bad Salzungen), Stadtteil von Bad Salzungen in Thüringen
 Kloster (Saalburg-Ebersdorf), Ortsteil der Stadt Saalburg-Ebersdorf in Thüringen

 Kloster (Gemeinde Deutschlandsberg), ehemalige Gemeinde, Ortschaft der Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich

 Kloster (Dänemark), Ort in Dänemark

Kloster ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Kloster, US-amerikanische Fotografin
 Knut Kloster (1929–2020), norwegischer Unternehmer
 Kristin Kloster Aasen (* 1961), norwegische Rechtsanwältin und Sportfunktionärin
 Line Kloster (* 1990), norwegische Leichtathletin
 Peter Kloster, deutscher Arzt und Fachbuchautor
 Rike Kloster (* 1990), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Aktion Kloster
 Altes Kloster
 Closter (Begriffsklärung)
 Gloster
 Klášter (Begriffsklärung)
 Klooster